

Cinema 
Per amore, film di Mino Giarda ed interpretato da Michael Craig e Janet Agren nel 1976

Musica 
Per amore, singolo scritto da Mariella Nava ed interpretato da Flavia Astolfi ed Andrea Bocelli nel 1995
Per amore è un album raccolta di canzoni scritte da Lelio Luttazzi ed eseguite da vari artisti pubblicato nel 2006
Per amore, album di Christian del 2007

Televisione 
Per amore, miniserie televisiva del 2002